2000 Голяма награда на Австрия е 23-то за Голямата награда на Австрия и десети кръг от сезон 2000 във Формула 1, провежда се на 16 юли 2000 година на пистата А1 Ринг близо до Шпийлберг, Австрия.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Австрия